СТБ — абревіатура.
 СТБ — український загальнонаціональний телевізійний канал
 СТБ — національний стандарт (Білорусь)
 СТБ ISO 9004-2010
 СТБ — спортивно-тренувальна база

Див. також 
 STB